Чемпионат Воронежской области по футболу — футбольный турнир, проводимый Воронежской областной федерацией футбола и объединяющий любительские футбольные клубы Воронежской области. Чемпионат ежегодно проводится по двухкруговой системе, как правило, с начала мая и до октября включительно.

История 
История футбола в Воронежской области отсчитывается с 1908 года, когда состоялся первый упомянутый в источниках футбольный матч. В 1916 году впервые разыгран чемпионат города Воронежа. В 1920 году состоялся первый чемпионат Воронежской губернии, который в дальнейшем нерегулярно проводился до конца 1920-х годов, в основном в рамках более крупных мультиспортивных турниров — областных спартакиад и т. п. В 1928—1934 годах территория Воронежской области вместе с рядом соседних регионов входила в состав Центрально-Чернозёмной области, в этот период состоялось два первенства региона (1932 и 1934), последнее из которых завершилось уже после расформирования области.

После образования Воронежской области практически в современных границах (июнь 1934), с 1935 года ежегодно разыгрывается чемпионат области, с перерывом на время Великой Отечественной войны (1941—1945). До 1947 года розыгрыш проходил по олимпийской системе, в дальнейшем — по круговой, также с 1947 года разыгрывается Кубок Воронежской области.

В сельской местности первые матчи зафиксированы в 1912 году, а в 1924 году проведён первый чемпионат одного из уездов — Усманского. В послевоенные годы помимо областного чемпионата первой группы, регулярно проводились турниры в более низких группах, а также районные первенства.

Структура проведения 
Формат турнира неоднократно менялся. Если во времена СССР, при большом количестве участников, команды на предварительном этапе были поделены на несколько зон по территориальному принципу, после чего лучшие из них разыгрывали медали в финальном турнире, то со временем, образовалось разделение по уровню — на 1 и 2 группу

Сильнейшие команды (1 группа) непосредственно определяли между собой призёров областного чемпионата, а коллективы, заявленные во 2 группу, разыгрывали так называемое Первенство области

Постепенно, количество участвующих команд стало неуклонно сокращаться, и поэтому, начиная с 2014 года, проводится единый чемпионат по двухкруговой системе, без разделения на группы

Клубы областного чемпионата, при наличии соответствующих финансовых возможностей и необходимой инфраструктуры, получают право на повышение своего статуса до уровня Первенство России среди любительских футбольных клубов СФФ «Центр»

Таблица призёров областного чемпионата (I группа)
Чемпионат Воронежской губернии

Чемпионат Центрально-Чернозёмной области

Чемпионат Воронежской области

Таблица призёров областного первенства (II группа)

Таблица призёров городского чемпионата Воронежа

Примечания

Литература 
 Гудков А. А., Погребенченко С. В. Век Футбола. 1908—2008. Воронежскому футболу — 100 лет. — Воронеж, 2008. — 254 с. — ISBN 978-5-89981-555-3

Ссылки 
 https://footballfacts.ru/tournamentmain/113-chempionatvoronezhskoyoblasti
 http://regional-football.ru/his-vrn.htm
 https://www.footbook.ru/index.php?type=1&mid=234
 https://www.goalstream.org/season/1033444/85d44ad2#/main
 http://lena-dvorkina.narod.ru/FOOTBALL_2013/FC_Russia/Voron39.htm
 https://voronezhfootball.nagradion.ru/tournament1917

Региональные футбольные турниры России
Спортивные соревнования в Воронежской области
Появились в 1920 году в России
1920-е годы в Воронежской области